Plaats in Indonesië
 Leloboko (Amfoang Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Leloboko (Mollo Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara